Nella storia della Marina polacca sono 3 le unità che hanno portato il nome della capitale Warszawa:

 La prima unità fu un Monitore che faceva parte della Flottiglia fluviale della Vistola e prestò servizio dal 1920 al 1939.
 La seconda unità fu l'ex cacciatorpediniere sovietico Spravedlivyj della Classe Kotlin
 La terza unità fu l'ex cacciatorpediniere sovietico Smelyi della Classe Kashin